
Motociklistična Velika nagrada Katarja 2006 je bila druga dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 8. aprila 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006